Отепяе — назва географічних об'єктів Естонії.

 Отепяе   (Otepää vald) — волость повіту Валґамаа.
 Отепяе (Otepää linn) — місто у волості Отепяе повіту Валґамаа.
 Отепяе (Otepää küla) — село у волості Отепяе повіту Валґамаа.